Аполлон Алексеевич Иванов:
 Иванов, Аполлон Алексеевич (ум. 1844) — генерал-майор, профессор Николаевской военной академии, начальник Каспийской области.
 Иванов, Аполлон Алексеевич (1910—1959) — советский актёр.